Рузвелт може да се отнася за:
 Хора
 Едит Рузвелт (1861-1948), американка
 Елинор Рузвелт (1884-1962), американска общественичка
 Теодор Рузвелт (1858-1919), американски политик
 Теодор Рузвелт-младши (1887-1944), американски политик
 Франклин Делано Рузвелт (1882-1945), американски политик

 Градове в САЩ
 Рузвелт (Орегон)

 Окръзи в САЩ
 Рузвелт (окръг, Монтана)
 Рузвелт (окръг, Ню Мексико)

 Други
 Теодор Рузвелт (национален парк), национален парк в САЩ
 Рузвелт (остров, Антарктика), остров край бреговете на Антарктида